Plan, selon qu'il est employé comme nom commun ou comme nom propre, peut faire référence à :

Nom commun

Arts et lettres 
Cinéma, théâtre et photographie
 Plan (art), en particulier pour la prise de vues cinématographique dans un film :
 Plan (cinéma), échelle des plans
 Plan-séquence

 Plan (théâtre)

Division du plancher de la scène en un nombre variable de bandes longitudinales successives, constituées de trappes de différentes largeurs utilisées pour les besoins décoratifs, les mouvements, déplacements, apparitions ou escamotages divers d'objets ou d'artistes.  

Lettres et rhétorique
 Plan (rédaction), découpage en différentes parties du discours, du raisonnement, d'un texte, d'un article.

Bâtiments et techniques 
 Plan (architecture)
 
 Plan (technique), une représentation plane (2D) d'un système, utilisé comme support de conception et de communication (entre le bureau d'études et l'atelier de fabrication ou le chantier, entre le sous-traitant et le client…).

Économie 
Dans le sens de planification :
 Plan marketing
 Planification économique
 Plan de sauvegarde de l'emploi
 Plan de sauvegarde et de mise en valeur
 Plan d'entreprise (plan d'affaires ou business plan)

Géographie 
Le plan se distingue d'une carte géographique par le fait qu'il est associé à une organisation et planification des espaces et des moyens :
 Plan cadastral
 Plan communal de sauvegarde
 Plan local d'urbanisme (PLU) 
 Plan d'occupation des sols (POS)
 Plan de prévention des risques (PPR), notamment naturels (N), technologiques (T), miniers (M), de submersion marine (S), etc.

Histoire 
Différents manifestes importants dans l’histoire du Mexique ont été baptisés « plan » :
 Plan d’Iguala, publié le .
 Plan de San Luis, écrit entre 1910 et 1911.

Mathématiques 
 Plan (mathématiques), objet géométrique à deux dimensions.

Culture 
 Plan est un film indien de Hriday Shetty, sorti en 2004.
 Plans est un album de Death Cab for Cutie
 PLAN est la revue publiée par l'Ordre des ingénieurs du Québec.
 Le Plan est une salle de spectacle à Ris Orangis.

Approche organisationnelle 
De façon globale, un plan est un ensemble de dispositions fixant des objectifs à atteindre dans le domaine économique, militaire, politique ou social et définissant les moyens à mettre en œuvre.

De façon formelle, un plan  peut-être considéré comme le document issu d’une action de planification. Alors que planifier suppose un ensemble d’actions hiérarchiquement organisées dans lequel différentes sortes de décisions sont ordonnées de façon fonctionnelle afin de penser le futur et de le contrôler. Un plan est donc un support formel de la planification. La planification elle-même est le processus qui permet à l’entreprise d’acquérir une vision à long terme de son devenir, de choisir un futur possible et souhaité, de définir les voies d’y parvenir. Ces actions hiérarchiquement organisées sont axées autour de trois caractères : l’horizontalité temporelle, le champ et la méthode. Elle permet de prendre des décisions aujourd’hui en fonction de leurs conséquences à venir.

En outre, la planification au-delà du processus permet de concevoir un futur désiré  et les moyens d’y parvenir. Le processus de planification se manifeste dans les dimensions suivantes 
 maîtriser la complexité des modes de production ou de prestation ;
 dominer l’incertitude de l’environnement ;
 agir volontairement ;
 mobiliser les hommes.

L’ensemble de ces décisions est contenu dans un document : le plan<ref>L'évaluation du plan stratégique 2008-2012 du CNQP", Mémoire de fin de cycle, Herve Kouakou,  CESAG, Desag  promotion.</ref>.

 Toponyme 

 Plan, une commune de l'Isère, en France ;
 Plan, une ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui rattachée à Saint-Marcellin ;
 Plan, une commune de Huesca, en Espagne.
 de nombreux toponymes ou micro-toponymes dans les pays d'Oc portent ce nom car en occitan, Plan signifie tout à la fois "Plaine", ou "plateau" : Plan d'Aups, Plan de Campagne, Plan-de-Cuques, etc.

 Autre 
 Plan est le logiciel de gestion de projets de la suite bureautique Calligra. 
 Plan (ou Plan International) est une organisation non gouvernementale œuvrant au parrainage d’enfants.
 Plan Delta est un projet de renforcement des digues aux Pays-Bas.
 le Plan'' (avec un majuscule typographiquement contestable mais fréquemment en usage dans l'administration), en France, pouvait désigner le commissariat général du Plan ou le document administratif qu'il produisait.
 S-Plan, campagne de sabotage menée par des membres de l'Armée républicaine irlandaise de 1939 à 1940.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France